Фриц Вальтер:
 Вальтер, Фриц (1920—2002) — немецкий футболист, чемпион мира 1954 года.
 Вальтер, Фриц (род. 1960) — немецкий футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.